Карола Браунбок (9 января 1924 года Вшхерау, Бёхмен, Германия (ныне Вшерубы, Плзеньский край, Чехия — 4 июля 1978 года Берлин, ГДР) — немецкая актриса.

С 1947 до 1949 она училась в музыкально-драматической школе в Лейпциге.
С 1949 года — актриса Немецкого театра в Берлине (Deutschen Theater), позже — «Берлинер ансамбль» (Berliner Ensemble). Актриса много работала на радио и занималась дубляжом, имея прекрасно поставленный голос.

С 1951 года активно снималась в кино, на киностудии ДЕФА, и телевидении. Практически каждый год в прокат выходили кинокартины с её участием. Карола Браунбок почти не играла главных ролей ни на сцене ни в кино, но была большим мастером эпизодов. В каждую свою роль она вкладывала душу, наполняя жизнью и цельностью натуры своих героев. C большим мастерством она воплощала гротескные характеры, в том числе любопытных соседок или энергичных тёщ. Многим зрителям актриса запомнилась в роли жестокосердной мачехи в фильме «Три орешка для Золушки» 1973 года выпуска. Во время съемок этой киносказки выяснилось, что Карола родом из местечка, территория которого после Второй мировой войны перешла в состав Чехословакии, хотя ранее она это не афишировала.

Умерла 4 июля 1978 года в Берлине.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 Немецкий сайт, посвящённый фильму "Три орешка для Золушки"
 Российский сайт "Кино-Театр"
  Карола Браунбок на сайте Кинопоиск
 Карола Браунбок на немецком сайте кинокомпании ДЕФА